The Scorpion's Sting – cortometraggio del 1915 diretto da Robert G. Vignola
The Scorpion's Sting – cortometraggio del 1921 diretto da Robert J. Horner
The Scorpion's Sting – cortometraggio del 2013 diretto da Chris Hunter e Suzanne Steinberg